Уамуститлан:

 Уамуститлан — населённый пункт в муниципалитете Уамуститлан Мексики.
 Уамуститлан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.